Małgorzata Ostrowska (ur. 1958) – polska piosenkarka
 Małgorzata Ostrowska – album kompilacyjny zawierający wcześniej niepublikowane nagrania Małgorzaty Ostrowskiej z zespołami
 Małgorzata Ostrowska (ur. 1958) – polska polityk
 Małgorzata Ostrowska (1958–1987) – polska stewardesa, zginęła w katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim 
 Małgorzata Ostrowska (ur. 1989) – polska armwrestlerka
 Małgorzata Ostrowska-Królikowska (ur. 1964) – polska aktorka